Усинское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Усинское сельское поселение — в Актанышском районе Республики Татарстан.
 Усинское сельское поселение — в Сызранском районе Самарской области.